Hintere Karlesspitze (Ötztaler Alpen), een 3130 meter hoge berg op de Oostenrijks-Italiaanse grens in de Ötztaler Alpen.
Hintere Karlesspitze (Stubaier Alpen), een 2641 meter hoge berg in Oostenrijk in de Stubaier Alpen.